Pekka Tuomisto, né le  à Oulu en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier droit.

Biographie

Carrière 
En 2000, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 124.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1980-1981 || Kärpät Oulu || SM-liiga
|| 36 || 8 || 4 || 12 || 10 || 12 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 1981-1982 || Kärpät Oulu || SM-liiga
|| 36 || 13 || 8 || 21 || 38 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1982-1983 || Kärpät Oulu || SM-liiga
|| 34 || 9 || 5 || 14 || 28 || 5 || 3 || 2 || 5 || 6
|-
| rowspan="2"|1983-1984 || Kärpät Oulu || SM-liiga
|| 37 || 11 || 14 || 25 || 19 || 10 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
| Olympiajoukkue || SM-liiga
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || Kärpät Oulu || SM-liiga
|| 36 || 8 || 7 || 15 || 26 || 7 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 1985-1986 || Kärpät Oulu || SM-liiga
|| 36 || 13 || 12 || 25 || 24 || 5 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 1986-1987 || Kärpät Oulu || SM-liiga
|| 44 || 28 || 19 || 47 || 42 || 9 || 3 || 3 || 6 || 4
|-
| 1987-1988 || HIFK || SM-liiga
|| 44 || 26 || 17 || 43 || 36 || 6 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
| 1988-1989 || HIFK || SM-liiga
|| 44 || 18 || 18 || 36 || 48 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1989-1990 || HIFK || SM-liiga
|| 35 || 13 || 19 || 32 || 20 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1990-1991 || HIFK || SM-liiga
|| 42 || 21 || 8 || 29 || 49 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1991-1992 || HIFK || SM-liiga
|| 44 || 22 || 13 || 35 || 51 || 9 || 0 || 4 || 4 || 0
|-
| 1992-1993 || HIFK || SM-liiga
|| 39 || 15 || 14 || 29 || 22 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1993-1994 || HIFK || SM-liiga
|| 34 || 13 || 5 || 18 || 22 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1994-1995 || HIFK || SM-liiga
|| 44 || 6 || 9 || 15 || 16 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1995-1996 || HIFK || SM-liiga
|| 43 || 2 || 5 || 7 || 20 || 3 || 0 || 0 || 0 || 27

En équipe nationale

Honneurs et récompenses

Notes et références 

Naissance en décembre 1960
Naissance à Oulu
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HIFK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992